Джермук:

 Джермук — город-курорт в Вайоцдзорской области Армении.
 Джермук — минеральная вода, производящаяся армянской компанией Jermuk group.

См. также 
 Джермукский водопад